Winzerstraße steht für:

 Winzerstraße (Radebeul)
 Winzerstraße (Sommerach), siehe Liste der Baudenkmäler in Sommerach

Siehe auch:
 Winzererstraße in München